Den femte generation (generation V) af Pokémon-franchisen introducerede 156 fiktive arter i de japanske Nintendo DS-spil Pokémon Black og White fra 2010. Nogle Pokémon fra denne generation var tidligere blevet introduceret i TV-serien, inden spillene var udkommet.

Den følgende liste beskriver de 156 Pokémon fra generation V i samme rækkefølge som spillets National Pokédex. Den første Pokémon, Victini, er nummer 494 og den sidste, Genesect, er nummer 649. Alternative former, som ændrer Pokémonernes type er inkluderet. Megaudviklinger og regionalle former er på siden for den generation, som de blev introduceret i.

Liste over Pokémon

Referencer 

Pokémon
Figurer fra Pokémon